Stanford Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Stanford Township (Illinois)
 Stanford Township (Minnesota)